

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7 
 Teodorowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Wielgie 
 Teodorowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Piotrków Kujawski 
 Teodorowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Rzekuń 
 Teodorowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Staroźreby 
 Teodorowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Zabłudów
 Teodorowo – osada w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Ślesin
 Teodorowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Wierzbinek

Zobacz też 
 Teodorów, Teodorówka